De CECAFA Cup 1981 was de 9e editie van de CECAFA Cup georganiseerd door de CECAFA (Confederation of East and Central Africa Football Association). Het toernooi duurde van 14 tot en met 28 november 1981 en werd gehouden in Tanzania. Kenia won het toernooi voor de tweede keer in de geschiedenis door in de finale Tanzania te verslaan (1–0). Zambia werd derde.

Deelnemers

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finales

Troostfinale

Finale

Externe link 
  Officiële website van de CECAFA
  CECAFA Cup 1981 op rsssf

Voetbal in 1981
Voetbal in Tanzania
CECAFA Cup
Sportevenement in Tanzania